Grønbjerg (Ringkøbing-Skjern)
 Grønbjerg (Vejle)